

Alimentation 
 Caprice des dieux, marque industrielle de fromage double crème.

Architecture 
 Le Caprice de Gaudí, un palais de style art nouveau, baroque et hispano-arabe conçu par l'architecte espagnol Antoni Gaudí à Comillas

Art et culture

Cinéma 
 Caprice, film américain de J. Searle Dawley (1913)
 Caprice de princesse, film franco-allemand d'Henri-Georges Clouzot et Karl Hartl (1933)
 Caprices, film français de Léo Joannon (1941)
 Un caprice de Vénus, film américain de William A. Seiter (1948)
 Caprice en couleurs, film d'animation canadien de Norman McLaren et Evelyn Lambart (1949)
 Un caprice de Caroline chérie, film français de Jean Devaivre (1952)
 Dernier Caprice, film japonais de Yasujirō Ozu (1961)
 Caprice à l'italienne, film à sketches italien de Mauro Bolognini, Mario Monicelli, Pier Paolo Pasolini, Steno, Pino Zac, et Franco Rossi (1967)
 Opération caprice, film américain de Frank Tashlin (1967)
 Les Caprices de Marie, film français de Philippe de Broca (1969)
 Les Caprices d'un fleuve, film français de Bernard Giraudeau (1996)
 Caprice, film français d'Emmanuel Mouret (2015)

Danse 
 Les Caprices du papillon, ballet de Marius Petipa sur une musique de Nikolaï Krotkov (1889)

Littérature et théâtre 
 Princesse Brambilla. Un caprice dans la manière de Jacques Callot, roman allemand de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1820)
 Les Caprices de Marianne, pièce de théâtre d'Alfred de Musset (1833)
 Un caprice, pièce de théâtre d'Alfred de Musset (1837)

Musique 
 Liste de caprices et capricci en musique ;
 Caprice est une mélodie de Claude Debussy composée en 1880 ;
 moi Caprice, groupe de rock danois ;
 Caprices festival, festival de musique se déroulant chaque année à Crans-Montana (depuis 2004).

Restauration 
 Caprice, un restaurant étoilé situé à Hong Kong

Patronyme 
 Frank Caprice, joueur de hockey sur glace canadien
 June Caprice, actrice américaine
 Virginie Caprice, actrice française

Pseudonyme 

 Little Caprice, productrice de films pornographiques tchèque.

Techniques

Automobile 
 Chevrolet Caprice, voiture américaine des années 1960.

Navigation 
 Jouët Caprice, bateau de plaisance.

Jouets 
 Caprice est une poupée mannequin de l'entreprise du même nom.

Voir aussi 
 
 Capriccio (musique)

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre